Lista portów lotniczych w Finlandii, zgrupowanych pod względem typu i posortowanych alfabetycznie

Linki zewnętrzne 
 Finavia
 
 Great Circle Mapper: Airports in Finland – IATA and ICAO codes
 World Aero Data: Airports in Finland – ICAO codes

 
Finlandia